BRI steht als Abkürzung für:
 Bank Rakyat Indonesia, indonesische Bank
 Flughafen Bari, Region Apulien, Italien (IATA-Code)
 Basic Rate Interface, der Basisanschluss bei ISDN
 Belt and Road Initiative, interkontinentales Infrastrukturprojekt, siehe One Belt, One Road
 Brigade de recherche et d’intervention, eine französische Polizei-Eliteeinheit
 Brindabella Airlines, australische Regionalfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Brother Records Incorporated, US-amerikanisches Plattenlabel
 Brutto-Rauminhalt, eine Messgröße für Gebäude
 Kreis Brilon (Kfz-kennzeichen, auslaufend)
 Belt and Road Initiative, Projekt "Neue Seidenstraße"

bri steht für:
 Mokpwe (ISO-639-3-Code), eine Bantusprache

Bri ist der Familienname von:
 Marija Felixowna Bri-Bein (1892–1971), russische Malerin

Siehe auch:
 Brie
 Bry

Abkürzung